SARM steht für:
 Saskatchewan Association of Rural Municipalities, offizielles Vertretungsorgan der Rural Municipalities in Saskatchewan, Kanada
 Selektiver Androgenrezeptor-Modulator, androgenrezeptorbindende Substanz
 Monte Caseros Airport (ICAO-Code), Flughafen von Monte Caseros, Departamento Monte Caseros, Provinz Corrientes, Argentinien

Abkürzung